Een Sint-Annakerk of Annakerk is een kerkgebouw gewijd aan Sint-Anna (de moeder van Maria).

Aruba
 Sint-Annakerk (Aruba)

België 
 Sint-Annakerk (Aalst), Oost-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Abele), Henegouwen
 Sint-Annakerk (Aldeneik), Limburg
 Sint-Annakerk (Baal), Vlaams-Brabant
 Sint-Annakerk (Borgerhout), Antwerpen
 Sint-Annakerk (Lokeren)
 Sint-Annakerk (Bottelare), Oost-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Brugge), West-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Deerlijk), West-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Gent), Oost-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Hamme), Oost-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Heirbrug), Lokeren, Oost-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Itterbeek), Vlaams-Brabant
 Sint-Annakerk (Koekelberg), Brussel
 Sint-Annakerk (Leeuwbrug), Denderleeuw
 Sint-Annakerk (Linkeroever), Antwerpen
 Sint-Annakerk (Mechelen-Bovelingen), Vlaams-Brabant
 Sint-Annakerk (Oudergem), Brussel
 Sint-Annakerk (Oud-Heverlee), Vlaams-Brabant
 Sint-Annakerk (Roosbeek), Boutersem, Vlaams-Brabant
 Sint-Annakerk (Sint-Anna-Pede)
 Sint-Annakerk (Stene), West-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Ten Ede), Wetteren, Oost-Vlaanderen
 Sint-Annakerk (Tongerlo), Antwerpen
 Sint-Annakerk (Ukkel), Brussel
 Sint-Annakerk (Weert), Weert, Antwerpen
 Sint-Annakerk (Wirtzfeld)
 Église Sainte-Anne (Wisembach), Luxemburg
 Sint-Anna-ten-Drieënkerk (Antwerpen)

Chili 
 Basiliek St. Anna (Rengo)

Denemarken 
 Sint-Annakerk (Kopenhagen)

Duitsland

Baden-Württemberg 
 Sint-Annakerk (Beilstein)
 Sint-Annakerk (Heidelberg)

Beieren 
 Sint-Annakerk (Augsburg)
 Sint-Annakerk (Bamberg)
 Sint-Annakerk (Burggen)
 Sint-Annakerk (Ering)
 Sint-Annakerk (Forchheim)
 Sint-Annakerk (Freyung)
 Sint-Annakerk (Großprüfening)
 Sint-Annakerk (Lehel)
 Sint-Annakerk (Hechendorf)
 Sint-Annakerk (Neustadt an der Waldnaab)
 Sint-Annenkerk (Niederschöna)
 Sint-Annakerk (Schöffau)
 Sint-Annakerk (Schondra)
 Sint-Annakerk (Seubrigshausen)
 Sint-Annakerk (Sulzbach-Rosenberg)
 Sint-Annakerk (Viechtach)
 Sint-Annakerk (Waal)
 Sint-Annakerk (Welitsch)
 Bedevaartskerk Sint-Anna (Harlaching)
 Bedevaartskerk Sint-Anna (Weilersbach)
 Bedevaartskerk Heilige Moeder Anna (Annabrunn bei Flossing)
 Bedevaartskerk Heilige Moeder Anna (Annabrunn bei Schwindegg)
 Kloosterkerk Sint-Anna (Gotteszell)
 Kloosterkerk Sint-Anna (Lehel)
 Kloosterkerk Sint-Anna (Riedenburg)
 Sint-Joachim en Annakerk (Kleinbrach)
 Sint-Annabasiliek (Altötting)
 Stiftskerk Sint-Anna (München)

Berlijn 
 Sint-Annakerk (Berlijn-Lichterfelde)
 Sint-Annakerk (Dahlem)

Brandenburg 
 Bedevaartskerk Alt Krüssow
 Dorpkerk Löwenbruch
 Sint-Annakerk (Zinndorf)

Hamburg 
 Sint-Annenkerk (Langenhorn)

Hessen 
 Sint-Annakerk (Gronau)
 Sint-Annakerk (Frankfurt-Hausen)

Mecklenburg-Voor-Pommeren 
 Proosdijkerk Sint-Anna (Schwerin)

Nedersaksen 
 Sint-Annakerk (Bad Münder am Deister), voormalige kerk
 Sint-Annakerk (Hannover-Misburg-Anderten)
 Sint-Annakerk (Twistringen)
 Sint-Annakerk (Westen)
 Sint-Annenkerk (Hildesheim), voormalige kerk
 Sint-Annenkerk (Luttrum)
 Sint-Annenkerk (Wolfsburg-Heßlingen)

Noordrijn-Westfalen 
 Sint-Annakerk (Neuenkirchen)

Saksen-Anhalt 
 Sint-Annakerk (Zobbenitz)

Frankrijk 
 Église Sainte-Anne (Beauvois-en-Cambrésis)
 Église Sainte-Anne (Tourcoing), Brun Pain, Tourcoing
 Église Sainte-Anne (Dehéries)
 Église Sainte-Anne (Frévillers)
 Sint-Annakapel (Malo)
 Église Sainte-Anne (Plouvain)

Hongarije 
 Sint-Annakerk (Boedapest)

Israel 
 Sint-Annakerk (Jeruzalem)

Litouwen 
 Sint-Annakerk (Vilnius)

Nederland 
 Sint-Annakerk (Amstelveen)
 Sint-Annakerk (Amsterdam)
 Sint-Annakerk (Breda)
 Sint-Annakerk (Eck en Wiel)
 Sint-Annakerk (Hantumhuizen)
 Sint-Annakerk (Heel)
 Sint-Annakerk (Heerlen)
 Annakerk (Helmond)
 Sint-Annakerk (Maastricht)
 Sint-Annakerk (Molenschot)
 Groenestraatkerk of Heilige Antonius van Padua-Sint Annakerk, Nijmegen
 Heilige Annakerk (Hintham)
 Sint-Annakerk (Weert)

Oostenrijk 
Sint-Annakerk (Wenen)

Polen 
 Sint-Annakerk (Krakau)
 Sint-Annakerk (Warschau)
 Sint-Annakerk (Wilanów)

Tsjechië 
 Sint-Annakerk (Olomouc)

Åland 
 Sint-Annakerk (Kökar)

Zie ook 
 Sint Anna (doorverwijspagina)
 Sint-Annaklooster (doorverwijspagina)
 Sint-Annakapel (doorverwijspagina)

Annakerk